NWL Superliga siatkarzy 2010/2011 – 67. sezon walki o mistrzostwo Bułgarii organizowany przez Nacionalną Wolejbolną Ligę (NWL).

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Bułgarię reprezentować będzie , natomiast w Pucharze Challenge - .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(jeden mecz)

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bułgarii
2010 w Bułgarii
2011 w Bułgarii